Suskityrannus (que significa "coiote tirano", suski que significa "coiote" em Zuni) é um gênero de pequeno terópode tiranossauroide do Cretáceo Superior do sul de Laramidia. Contém uma única espécie, Suskityrannus hazelae. O tipo de espécime fóssil foi encontrado na Formação Moreno Hill, no estágio Turoniano, na Bacia de Zuni, no oeste do Novo México.

Suskityrannus hazelae remonta 92 milhões de anos e acredita-se ter pesado entre 20 e 40 kgs.

Descoberta e nomeação

Mencionado pela primeira vez como um pequeno dromaeossaurídeo por Wolfe e Kirkland em sua descrição de Zuniceratops, Suskityrannus foi informalmente referido como o "coelurossauro de Zuni",, "Tiranossauro de Zuni", e pelo documentário da BBC de 2011 Planeta Dinossauro "Zunityrannus" antes de sua descrição científica. Os fósseis originais foram encontrados por Robert Denton, um geólogo profissional da Virgínia, e um adolescente nativo de Mesa Sterling Nesbitt, que era um voluntário do museu que veio a uma escavação com o paleontólogo Doug Wolfe. Em 2019, Suskityrannus foi formalmente descrito como um gênero de tiranossauroide primitivo. Tanto o espécime do holótipo MSM P4754 (crânio parcialmente articulado e alguns ossos pós-cranianos) quanto o espécime parátípico MSM P6178 (restos parcialmente articulados e associados, incluindo alguns ossos do crânio e um esqueleto pós-craniano incompleto) são preservados nas coleções do Museu do Arizona de História Natural.

Classificação
Abaixo está a análise filogenética sobre a colocação de Suskityrannus por Wolfe e colegas em 2019.

Tyrannosauroidea
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 2019